Zhongba bezeichnet:

 Zhongba (仲巴县), Kreis der Stadt Xigazê im Autonomen Gebiet Tibet, Volksrepublik China
 Zhongba (Jiangyou) (中坝镇), Großgemeinde der Stadt Jiangyou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Zhongba (Li) (中坝镇), Großgemeinde im Kreis Li in der chinesischen Provinz Gansu
 Zhongba (Liangzhou) (中坝镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Liangzhou in der chinesischen Provinz Gansu
 Zhongba (Zijin) (中坝镇), Großgemeinde im Kreis Zijin in der chinesischen Provinz Guangdong
 Zhongba (Changshun) (中坝乡), Gemeinde im Kreis Changshun in der chinesischen Provinz Guizhou
 Zhongba (Fang) (中坝乡), Gemeinde im Kreis Fang in der chinesischen Provinz Hubei
 Zhongba (Renhe) (中坝乡), Gemeinde im Stadtbezirk Renhe in der chinesischen Provinz Sichuan
 Zhongba (Shiquan) (中坝乡), Gemeinde im Kreis Shiquan in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Zhongba (Xichang) (中坝乡), Gemeinde der Stadt Xichang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Zhongba (Yilong) (中坝乡), Gemeinde im Kreis Yilong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Zhongba (Ledu) (中坝藏族乡), Nationalitätengemeinde der Tibeter im Stadtbezirk Ledu in der chinesischen Provinz Qinghai
 Zhongba (Shiqian) (中坝街道), Straßenviertel im Kreis Shiqian in der chinesischen Provinz Guizhou